Fresh Park Venlo is een bedrijventerrein in Venlo-West, in de Nederlandse provincie Limburg. Het terrein ligt in het noordoosten van de wijk Ubroek. Ook maakt Fresh Park Venlo deel uit van het regionale samenwerkingsverband Klavertje 4, dat op grond ligt van zowel de gemeente Venlo als de aangrenzende gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas.

Op dit bedrijventerrein is onder andere ZON fruit & vegetables gevestigd waar Fresh Park Venlo overigens ook onder valt. Daarnaast zijn er logistieke bedrijven, toeleveranciers en producenten op het gebied van de voedingsindustrie op het terrein gevestigd, alsmede bedrijven op het gebied van opslag en verpakkingsindustrie. 

Hoewel het geen onderdeel uitmaakt van het concept, wordt Fresh Park Venlo wel gerekend tot het cluster van de bedrijventerreinen in het Trade Port-concept.

Locatie 
Het gebied wordt omsloten door de A73 in het westen met een verbinding naar Trade Port West via de Greenportlane, het dorpje Grubbenvorst in het noorden, de spoorlijn Nijmegen - Venlo in het oosten en de Venrayseweg in het zuidwesten.

Externe link 
 Website van Fresh Park Venlo

Bedrijventerrein in Nederland
Economie in Venlo